Erfen ist der Familienname von:

 Irene Erfen (* 1954), deutsche Germanistin
 Tim Erfen (* 1982), deutscher Fußballspieler